Stifting  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Stifting (Gemeinde Königswiesen), Ortschaft von Königswiesen, Oberösterreich
 Stifting (Graz), Stadtteil im Stadtbezirk Graz-Ries, Steiermark
 Stifting (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 In der Stifting, Ort in der Ortschaft Steinhöf, Gemeinde Sankt Jakob im Walde, Steiermark